Viercontinentenkampioenschap kan verwijzen naar diverse door de ISU georganiseerde kampioenschappen:
 Viercontinentenkampioenschap (kunstschaatsen), sinds 1999
 Viercontinentenkampioenschappen schaatsen, sinds 2020
 Viercontinentenkampioenschappen shorttrack, sinds 2020